Смире́нкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Смиренкин, Георгий Николаевич (1929—1994) — советский и российский физик.
 Смиренкин, Пётр Павлович (1879—1959) — советский грунтовед.